VIII Всесвітні ігри пройшли в м. Гаосюн з 16 по 26 липня 2009 року. Проведені змагання з 35 видів спорту.

Програма 
У програму входили змагання з наступних видів спорту:

     Показові види спорту

Розподіл нагород

Офіційна програма 
Показові види спорту в таблицю не включені.

Показова програма

Посилання 
 Офіційний сайт IWGA

Всесвітні ігри 2009
Липень 2009
Гаосюн
Спорт на Тайвані